Olaszország
Orsara Bormida, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Orsara di Puglia, község Olaszországban, Puglia régióban, Foggia megyében